Danielle Casanova (1909-1943) est une  militante communiste et résistante française lors de la Seconde Guerre mondiale, morte en déportation à Auschwitz.

Odonymes 
Le nom de Danielle Casanova est donné, en hommage, à de nombreuses voies de circulation parmi lesquelles :
 la rue Danielle-Casanova, à Aubervilliers
 la rue Danielle-Casanova, à Brest
 le boulevard Danielle-Casanova, à Marseille
 la rue Danielle-Casanova, à Paris
 la rue Danielle-Casanova, à Toulouse
 la rue Danielle-Casanova, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Divers 
 Danielle Casanova (1989), ferry de la SNCM mis en service en 1989, rebaptisé Méditerranée en 2002 ;
 Danielle Casanova (2002), cruise-ferry mis en service en 2002 par la SNCM, navigue actuellement sous les couleurs de Corsica Linea.

Odonymie en France